Voici la liste des planètes mineures numérotées de 462001 à 463000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 462001 à 463000

462001-462100

462101-462200

462201-462300

462301-462400

462401-462500

462501-462600

462601-462700

462701-462800

462801-462900

462901-463000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000